Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1970 de l’US Open de tennis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Rosie Casals en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Nancy Richey et Virginia Wade.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1970
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1970
Tennis en septembre 1970